Черси Дудаев (; род. Чеченская Республика) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, WFCA, ACB.

Спортивные достижения 
 Чемпионат Чеченской Республики по ММА в весовой категории до 84 кг (Грозный 2014) — 
 Чемпионат Чеченской Республики по грэпплингу —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|14-2
| Ренато Гомеш Габриэль
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|ACA 138: Вагаев - Гаджидаудов
|
|align=center|3
|align=center|3:17
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Георгий Кичигин
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|ACA 130: Дудаев - Прайа
|
|align=center|3
|align=center|2:28
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Игорь Свирид
|Решением (единогласным)
|ACA 121: Гасанов - Дипчиков
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Станислав Власенко
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 116: Балаев - Фроес
|
|align=center|1
|align=center|3:46
|
|
|-
|Поражение
|align=center|10-2
| Виталий Слипенко
|Решением (единогласным)
|ACA 107: Емельяненко - Исмаилов
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Александр Чернов
|Решением (единогласным)
|ACA 102: Туменов - Ушуков
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Лучано Контини
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 53 Abdurahmanov vs. Abdulaev
|
|align=center|1
|align=center|2:18
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Расул Маммаев
|Решением (единогласным)
|WFCA 47 International Tournament
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Андрей Чеботару
|Решением (единогласным)
|WFCA 41 Grozny Battle
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
| Нодар Кудухашвили
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 34 Battle in Moscow
|
|align=center|3
|align=center|3:19
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Антон Радман
|Сабмишном (рычаг локтя)
|WFCA 32 Grozny Battle
|
|align=center|1
|align=center|2:50
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Владимир Гунзу
|Сабмишном (рычаг локтя)
|WFCA 23 - Grand Prix Akhmat
|
|align=center|1
|align=center|2:07
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Денис Федулов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|World Fighting Championship Akhmat - Grozny Battle 3
|
|align=center|1
|align=center|2:49
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Евгений Ивенский
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Akhmat MMA - Grozny Fights
|
|align=center|2
|align=center|1:23
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Георгий Кичигин
|Сабмишном (скручивание пятки)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 9
|
|align=center|1
|align=center|1:58
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Константин Линник
|Техническим нокаутом (удары)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 7
|
|align=center|1
|align=center|1:01
|Грозный 
|
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Чечни

Ссылки 
 Профиль Черси Дудаева на сайте Sherdog 
 Профиль Чесри Дудаева на сайте ACA MMA